Der Lion’s Cup 1982 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 15. bis 16. November 1982 statt.

Einzel

Weblinks 
 Spielerinnen-Profil auf der offiziellen Website der WTA

WTA Tour 1982
Tennisturnier in der Präfektur Tokio